Michalak est un patronyme d'origine polonaise notamment porté par :
 Aneta Michalak-Białkowska, (né en 1977), kayakiste polonaise ;
 Christophe Michalak (né en 1973), pâtissier français ;
 Emmanuel Michalak (né en 1968), illustrateur de jeux de rôle et dessinateur de BD français ;
 Frédéric Michalak (né en 1982), joueur de rugby à  français ;
 Jérémy Michalak (né en 1980), animateur et producteur de télévision français ;
 Michał Michalak (né en 1993), joueur polonais de basket-ball.

Voir aussi 
 
 
 

Patronyme polonais